Narita Takaki (Nagasaki, 5 april 1977) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Narita Takaki speelde tussen 1996 en 2006 voor Blaze Kumamoto, Tokyo Verdy, Yokohama FC, Arte Takasaki, FC Gifu en MIE Rampole.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer